Такмичење у трчању на 3.000 метара у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. одбранио је Јакоб Ингебригтсен из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 такмичара из 16 земаља.

  (1)
  (3)
  (3)
  (3)

  (1)
  (1)
  (3)
  (2)

  (2)
  (1)
  (3)
  (3)

   (1)
  (1)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 3.000 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) ,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године. У финале су се пласирали по 3 првопласирана из 3 квалификационе групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 11:25, група 2 у 11:38.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 17:52.

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 3.000 метара на Европском првенству у атлетици у дворани